Taranto si può riferire a:

Geografia
 Taranto – città italiana capoluogo della provincia omonima
 Tarantò – frazione di Montelibretti in provincia di Roma

Marineria
 Nave Mercantile Taranto – nave italiana che affondò davanti a Ragusa nel 1943 urtando una mina degli alleati
 Taranto – esploratore italiano
 Taranto – incrociatore italiano

Persone
 Amasiano di Taranto (...–I secolo) – primo vescovo di Taranto, santo della Chiesa cattolica
 Berlingero da Taranto (...–XII secolo) – letterato, giurista e traduttore italiano
 Carlo Taranto (1921-1986) – attore italiano, fratello di Nino
 Carlo Taranto (1961) – personaggio televisivo italiano
 Caterina di Taranto, propr. Caterina Orsini del Balzo (XIV secolo–XV secolo), nobile italiana, contessa di Copertino
 Corrado Taranto (1956) – attore italiano, figlio dell'attore Carlo
 Giovanna di Taranto (1297–post 1321) – regina della Piccola Armenia
 Giovanni da Taranto (fl. 1304) – pittore italiano
 Glenn Taranto (1959) – attore e sceneggiatore statunitense
 Leonida di Taranto (330 o 320 a.C.-260 a.C. circa) – poeta greco antico
 Luigi Taranto (1960) – politico italiano
 Matteo Taranto (1976) – attore e regista italiano
 Nicocle di Taranto (...–dopo il 250 a.C.) – citarista della Magna Grecia.
 Nino Taranto (1907-1986) – attore, comico e cantante italiano
 Paolo di Taranto (fl. XIII secolo) – francescano e alchimista italiano
 Riccardo di Taranto (1130–...) – politico e militare italiano
 Rinaldo da Taranto (...–...) – pittore italiano, attivo tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo
 Secondo di Taranto (...–...) – poeta greco antico
 Vito De Taranto (...–...) – attore e cantante lirico italiano
 Zeusi di Taranto (...–III secolo a.C.) – medico greco antico

Sport
 Delfini Taranto – squadra di football americano e di flag football
 Taranto Cras Basket – società italiana di pallacanestro 
 Taranto Football Club – squadra di calcio
 Taranto Open – torneo femminile di tennis giocato nel 1984 e dal 1988 al 1994
 Taranto Volley – squadra di pallavolo

Storia
 Circondario di Taranto – suddivisioni amministrative del Regno d'Italia
 Distretto di Taranto – suddivisioni amministrative del Regno delle Due Sicilie
 Duca di Taranto – titolo nobiliare del primo impero francese
 Emirato di Taranto – antico insediamento musulmano
 Principato di Taranto – principato dell'Italia Meridionale
 Notte di Taranto – battaglia della Seconda Guerra mondiale

Altro
 Arcidiocesi di Taranto – arcidiocesi cattolica
 Castel Taranto – castello altoatesino
 Milano-Taranto – rievocazione storica motociclistica
 Taranto – stile del flamenco
 Villa Taranto – giardino botanico italiano